Spojení písmene R a číslice 8 může mít různé významy:

 Audi R8 – automobil
 Prosecká radiála – též značená R8
 železniční linka R8 v trase Brno – Přerov – Ostrava – Bohumín